

Cinéma 
 Brotherly Love, film américain réalisé par Jess Robbins, sorti en 1926
 Brotherly Love, film américain réalisé par Charles Reisner, sorti en 1928
 Brotherly Love, film américain réalisé par Dave Fleischer, sorti en 1936
 Brotherly Love, film américain réalisé par Jamal Hill, sorti en 2015
 Brotherly Love, film américain réalisé par Anthony J. Caruso, sorti en 2017

Télévision 
 Brotherly Love, téléfilm américano-canadien réalisé par Jeff Bleckner, diffusé en 1985
 Brotherly Love, série télévisée américaine, réalisée par Terry Hughes, diffusée de 1995 à 1997, et en France sous le titre Salut les frangins